Zetland steht für:
 eine alte Schreibweise von Shetland
 Zetland (Australien), Stadtteil der australischen Metropole Sydney

Sonstiges:
 Zetland-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika